

Personaggi 
 Cavaliere Rosso (Red Knight) – titolo portato da molti personaggi del ciclo arturiano
 Cavaliere Rosso (Red Knight) – personaggio dell'opera letteraria Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò
 Cavaliere Rosso (Red Knight) – divinità immaginaria dell'ambientazione Forgotten Realms

Altro 
 Red Knight – aereo canadese
 Red Knight – whisky

Pagine correlate 
 Red Knights